Niemcy:
 Weißenborn – dzielnica gminy Droyßig w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Burgenland
 Weißenborn – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Werra-Meißner
 Weißenborn – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland
 Weißenborn/Erzgeb. – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen

Osoby:
 Tibor Weißenborn – niemiecki hokeista

Zobacz też:
 Weißenborn-Lüderode
 Weißenbrunn